Die Meistriliiga 2021, offiziell A. Le Coq Premium liiga, war die 31. Spielzeit der höchsten estnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 13. März 2021 und endete am 5. Dezember 2021.

Titelverteidiger war der FC Flora Tallinn. Aufsteiger aus der Esiliiga war der Zweitligameister JK Vaprus Pärnu.

Modus 
Aufgrund der verzögerten Saisoneröffnung und vieler verschobener Spiele wurde die Saison verkürzt. Anstelle des regulären Formats, in dem jedes Team viermal gegen jedes der anderen Teams spielt, wurde die Ligatabelle nach dem dritten Spieldurchgang (27. Spiel) in zwei Abschnitte geteilt.

Die besten sechs Teams spielten anschließend noch einmal gegeneinander, ebenso die vier schlechtesten. Der Meister spielt in der UEFA Champions League, der Zweite, Dritte und Vierte in der UEFA Europa Conference League. Der Tabellenletzte stieg direkt in die Esiliiga ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. weniger zugesprochene Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Siege – 5. Tordifferenz – 6. geschossene Tore – 7. Fair-Play

Kreuztabellen

Relegation 
Der Neuntplatzierte der Meistriliiga traf auf den Zweitplatzierten der Esiliiga. Die Spiele fanden am 27. November und 4. Dezember 2021 statt.

|}
Beide Vereine wären in ihren jeweiligen Ligen verblieben. Durch die finanziellen Rückzüge von JK Tulevik Viljandi und dem Esiliigameisters und damit eigentlich direkten Aufsteigers Maardu Linnameeskond, stieg JK Tallinna Kalev dennoch auf.

Torschützenliste

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der Meistriliiga

Weblinks 
 Offizielle Website der Meistriliiga

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021